Jurga steht für:
 Jurga, Stadt im Westen Sibiriens
 Jurga (Vorname), litauischer Vorname 

Jurga ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Jurga (vor 1901–nach 1905), deutscher Fußballspieler
 Kazimierz Jurga (1935–2021), polnischer Physiker
 Stefan Jurga (1946–2022), polnischer Physiker 
 W. Jurga (vor 1901–nach 1905), deutscher Fußballspieler